Григорий Климов:
* Климов, Григорий Петрович (1918—2007) — русско-американский писатель, журналист.
 Климов, Григорий Яковлевич (род. 1933) — советский легкоатлет, специализирующийся в спортивной ходьбе на 50 км.